Welcome to My World – album di Elvis Presley del 1977
 Welcome to My World – traccia dell'album The Urge di Stuart Hamm del 1991
 Welcome to My World – album di Gretchen Phillips del 1993
 Welcome to My World – album di Rosie Gaines del 2006
 Welcome to My World – album di Alan Ke You Lun del 2007